Евгения Андреева:
 Андреева, Евгения Доновна (род. 1945) — советский и российский музыковед, социолог, культуролог.
 Андреева, Евгения Ивановна (1915—????) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Андреева, Евгения Михайловна (в замужестве Шаховская; 1889—1920) — одна из первых русских женщин-авиаторов (авиатрисса), первая в мире женщина-военный лётчик.
 Андреева, Евгения Сергеевна (род. 1976) — украинская гребчиха.